Кубок мира по марафону 2007 года прошёл 25 августа (мужчины) и 2 сентября (женщины) в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Осаке (Япония). Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. Медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата мира.

В общей сложности на старт в составе команд вышли 72 бегуна из 11 стран мира (39 мужчин и 33 женщины). Каждая страна могла выставить до 5 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Забеги прошли в жаркую погоду с высокой влажностью воздуха, что очень сильно повлияло на уровень показанных результатов. В момент старта мужского забега (7 часов утра по местному времени) температура составляла +28 градусов, относительная влажность воздуха 81 %. Женщины ушли на дистанцию, когда на термометре было +32 градуса тепла.

Мужская сборная Японии выиграла Кубок мира в третий раз подряд. Среди женщин Кения защитила титул, добытый двумя годами ранее.

Расписание 

Время местное (UTC+9)

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 
 

Кубки мира по марафону
Август 2007 года
Сентябрь 2007 года
Спорт в Японии в 2007 году
Международные спортивные соревнования в Осаке
Марафоны Японии
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2007
События 25 августа
События 2 сентября